Lebedenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Wladimirowitsch Lebedenko (* 1983), russischer Fußballspieler
 Jelena Wladimirowna Lebedenko (* 1971), russische Leichtathletin